Elitserien 1999/2000 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1999/2000, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1999/2000, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1999/2000